Nishijima bezeichnet:
 Nishijima (Hyōgo), eine Insel in der japanischen Präfektur Hyōgo

Nishijima ist der Familienname folgender Personen:
 Gudō Wafu Nishijima (1919–2014), japanischer Zen-Mönch

 Hiroyuki Nishijima (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Jōji Nishijima († 2012), japanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Katsuhiko Nishijima (* 1960), japanischer Regisseur
 Kazuhiko Nishijima (1926–2009), japanischer Physiker
 Yūya Nishijima (* 1995), japanischer Fußballspieler